Das Wort Größenklasse bezeichnet

 in der Statistik eine Gruppe von Merkmalswerten, siehe Klasseneinteilung (Statistik)
 in der Astronomie die Helligkeit eines Objekts, siehe scheinbare Helligkeit
 im Bilanzrecht eine Eigenschaft von Gesellschaften, siehe Größenklasse (Recht)

Siehe auch:
 Größenordnung